Pidoux est un patronyme français porté par des familles distinctes.

Famille Pidoux (Poitou) 
Famille noble éteinte.

Famille Pidoux (Jura, Nozeroy)

Famille Pidoux (Jura, Mièges) 

Homonymie